Хи́ллер () — англосаксонская фамилия.

 Хиллер, Артур (1923—2016) — канадский и американский кино- и телережиссёр, актёр и продюсер.
 Хиллер, Иоганн Адам (1728—1804) — немецкий композитор, дирижёр, музыковед и педагог.
 Хиллер, Иштван (род. 1964) — венгерский политический и государственный деятель.
 Хиллер, Йонас (род. 1982) — швейцарский хоккеист.
 Хиллер, Курт (1885—1972) — немецкий писатель, публицист пацифистского направления, один из деятелей раннего экспрессионизма.
 Хиллер, Леджарен (1924—1994) — американский композитор, теоретик музыки и химик.
 Хиллер, Сьюзан (1940—2019) — американская художница.
 Хиллер, Уэнди (1912—2003) — английская актриса, обладательница премии «Оскар» (1958).
 Хиллер, Фердинанд (1811—1885) — немецкий пианист, композитор и дирижёр, педагог.

См. также 
 Хилер
 Хилльер
  (; стандартное сокращение — Hillier)